«И цзин» (), или «Чжоу И» (周易) — наиболее ранний из китайских философских текстов. Наиболее ранний слой, традиционно датируемый ок. 700 г. до. н. э. и предназначавшийся для гадания, состоит из 64 гексаграмм. Во II веке до н. э. был принят конфуцианской традицией как один из канонов конфуцианского Пятикнижия.

Предыстория 
Чжоу и не является наиболее древней гадательной системой в китайской истории. Го юй (эп. Воюющих царств), Чжоу ли (Цинь-Хань), а также средневековые тексты упоминают предшествующие ей сочинения (практики?): «Ляньшань» 《連山》 эп. Ся и «Гуйцан» 《歸藏》 эп. Шан-инь. Как и в случае с Чжоу и, традиция связывает их с диаграммой «лошу», однако помимо названий о них ничего не известно.

Название и авторство 
Существующая система Книги сложилась в основном в эпоху Чжоу и, в отличие от мантических систем более ранних времен, она называется «Чжоуской Книгой Перемен». «Перемены» интерпретировались как преобразования гексаграмм, их линий или чисел, полученных в результате гадания. Фэн Ю-лань предположил, что слово «перемены» изначально имело значение «легкий», поскольку гадание на стеблях тысячелистника проще, чем использование гадальных костей, практиковавшееся при предыдущей династии Шан, но доказательств этому мало. Существует также древняя народная этимология, которая рассматривает символ «перемен» как содержащий солнце и луну, и таким образом, дневной цикл. Современные китаеведы считают, что этот символ происходит либо от изображения солнца, выходящего из облаков, либо от содержимого сосуда, превращающегося в другой.

Авторство традиционно приписывается культурным героям эпохи Чжоу Вэнь-вану и Чжоу-гуну, а также связывается с легендарным императором Фу Си. Согласно каноническим  комментариям, Фу Си наблюдал за закономерностями мира и создал восемь триграмм (八卦; ба-гуа), «чтобы досконально изучить сверхъестественное и яркое и классифицировать мириады вещей». Сама книга не содержит этой легенды и действительно ничего не сообщает о своем происхождении. В Ритуалах Чжоу, однако, утверждается, что гексаграммы  были получены из первоначального набора из восьми триграмм.  В эпоху Хань существовали различные мнения об исторической связи между триграммами и гексаграммами. В конце концов, сформировался консенсус вокруг того, что ученый II в. н.э. Ма Ронг приписал текст совместной работе Фу Си, Вэнь-вана, Чжоу-гуна и Конфуция, но эта традиционная атрибуция больше не является общепринятой.

Содержание произведения 
Книга состоит из 64 символов — гексаграмм, каждая из которых выражает ту или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения её постепенного развития.
Символы состоят из шести черт; черты обозначают последовательные ступени развития данной ситуации. Черты, также называемые яо, бывают двух родов: или цельные (их ещё называют девятками), или прерванные посредине (шестёрки) (встречается также и цветовое различие черт, так, «девятки» обозначаются белым цветом, «шестерки» — чёрным). Это связано с тем, что первые символизируют активное состояние, свет, напряжение (ян), а вторые — пассивное состояние, тьму, податливость (инь).
Принято считать, что черты читаются снизу вверх (хотя встречается и обратное толкование); их последовательность описывает развитие ситуации.

Каждую гексаграмму также можно представить как сочетание двух триграмм. Вообще же комбинации черт яо имеют общее название гуа. Каждой гексаграмме, а также каждой черте в гексаграмме сопутствует набор афоризмов, которые и должны дать совет гадающему.

Обычно гадание происходит при помощи трех монет, которые подбрасываются 6 раз. Если, после подбрасывания монет, все монеты ложатся на одну сторону — на свитке (или просто листе бумаги) рисуют цельную линию. Если же монеты ложатся на разные стороны, то рисуется линия с разрывом по середине. Как только все 6 линий получены, гадающий может обратиться к Книге перемен и получить толкование своей гексаграммы. Также существует вариант гадания с использованием тысячелистника, который подробно описан в комментарии к книге перемен «Си цы чжуани» (系辞传 xìcí zhuàn), который входит в состав так называемых «крыльев книги перемен».

Система гексаграмм

Расположение гексаграмм 
Математиков Книга Перемен интересует прежде всего с точки зрения порядка расположения в ней гексаграмм. Исторически известны порядки расположения гексаграмм: Фу Си,  (изображен выше) и несколько экзотических. До сих пор не известно до конца, расположены ли эти гексаграммы в каждом таком порядке хаотично или по некоторому закону. Выявлены только некоторые закономерности.

Например, если в порядке Вэнь Вана расположить гексаграммы в порядке их нумерации, получится следующая картина:

Можно заметить, что каждая четная гексаграмма получается путём поворачивания стоящей перед ней нечетной гексаграммы на 180°. Если же четная гексаграмма симметрична относительно поворота (то есть при повороте переходит в саму себя), то она получается из стоящей перед ней нечетной гексаграммы путём замены в этой нечетной гексаграмме всех сплошных черт на прерывистые, а прерывистых — на сплошные. Таким образом все гексаграммы можно разбить на пары, красным выделен первый тип пар, а синим — второй тип.

Американскому писателю, философу и этноботанику Теренсу Маккене удалось обнаружить то, что ускользнуло от внимания других исследователей И-цзин. Изучая порядок Вэнь Вана, он решил исследовать, сколько черт изменяется при переходе от каждой предыдущей гексаграммы к каждой следующей:

На этой схеме первым числом является число шесть — это количество черт, которое изменилось при переходе от первой гексаграммы ко второй. И действительно, шесть сплошных черт сменились шестью прерывистыми. При переходе от второй гексаграммы к третьей две прерывистые черты сменились на две сплошные — получили число два. И так далее.

Теренс Маккена заметил, что количество всех четных чисел равно 48, а всех нечетных — 16 (всего 64 числа). Поэтому их отношение равно 16/48=1/3. Из своего открытия Теренс Маккена сделал очень далеко идущие выводы. Утверждая, что такое отношение получилось неслучайно, он разработал программный пакет  на основе фрактальной геометрии (и, конечно, на основе своего открытия) и с помощью своей программы сделал несколько предсказаний, в том числе «предсказал» конец света в 2012 году. Впрочем, математики склоняются к мнению, что формула Маккены носит скорее нумерологический, чем математический характер. Иными словами, Маккена брал свои предсказания из других источников, в частности, из календаря Майя, и подгонял под них свою «временную волну», подбирая необходимые параметры. В своем интервью Теренс Маккена утверждает, что гексаграммы И-цзин являются неделимыми элементами времени, элементами потока Дао, а сама Книга перемен является чем-то вроде периодической системы элементов времени. Открытие Теренса Маккены никогда не публиковалось в печати и существует только в электронном виде на его персональном сайте.

Вообще же существует множество математических закономерностей, выявленных в расположении гексаграмм. Но следует учесть, если всё-таки опираться на общепринятую терминологию математики, что ни одна закономерность не объясняет, зачем и как Вэнь Ван построил существующий порядок гексаграмм Книги Перемен. Не объясняют нам его и многочисленные предания и комментарии, которыми буквально выстроена вся система китайской традиционной философии, система смыслов и понятий. Ключ к его пониманию содержится в работе Ю. К. Щуцкого «Китайская классическая Книга Перемен И Цзин», где авторитетнейший учёный-переводчик выявил «мантические формулы первого слоя Книги Перемен». Расстрел автора в 1937 году не дал возможности выявить математические структуры сумм мантических формул первого слоя, проявляемые в классическом квадрате гексаграмм Фу Си. Это легко проверяемое прямой подстановкой обобщение находит и своё подтверждение наличием таких же структур в классическом квадрате (именно как геометрической фигуры) додекаграмм (додека — двенадцать, греч.) Фу Си.

Книга перемен в конфуцианстве 

Конфуций так оценивал значимость этого произведения: «Если бы мне удалось продлить жизнь, то я отдал бы пятьдесят лет на изучение Перемен, и тогда бы смог не совершать ошибок» (Беседы и суждения 7,16). Но следует иметь в виду, что «Книга Перемен» упоминается в «Беседах и суждениях (Луньюй)» всего один раз, и является нетипичной для интересов Конфуция, который не интересовался иррациональным: «Я не говорю о сверхъестественном, о насилии, о смуте и о духах» («Лунь юй», VII, 21/22) Существует мнение, что в действительности Конфуций вовсе не говорил о «Книге Перемен», а вышеприведенная цитата является следствием ошибки переписчика. Более того, «Книга Перемен» не упоминается ни в «Да сюэ», ни в «Чжун юне», ни у Мэн-цзы, а в «Цзо чжуани» и у Сюнь-цзы она хотя и упоминается, но не как конфуцианский классический текст. Эти и другие факты дают основание некоторым исследователям разделять мысль синолога Цуда Сокити, что «Книга перемен» была принята не Конфуцием, а конфуцианцами много лет спустя после его смерти. Существуют и более радикальные точки зрения, например, Хонда Нариюки считает, что вследствие порчи текста упоминаемое в Луньюе слово « 易» («[Книга] перемен») является лишь опиской вместо « 亦» («тоже»).

Книга перемен стоит на первом месте среди классических книг конфуцианства и в библиографических обзорах китайской литературы. Это понятно, так как библиология и библиография в феодальном Китае были созданы людьми, получившими традиционное конфуцианское образование. Библиографы старого Китая непоколебимо верили традиции (не исконной, но достаточно старой), относившей создание «Книги Перемен» в такую глубокую древность, что никакая другая классическая книга не могла конкурировать с ней в хронологическом первенстве, хотя фактически «Книга Перемен» — вовсе не самый древний из памятников китайской письменности, и это установила китайская же филология.

Комментарии и развитие 
 Ян Сюн 扬雄 использовал принцип «Книги Перемен» в своём трактате Тайсюаньцзин, однако вместо бинарной оппозиции он исследовал сочетание трёх символов (Небо, Земля, Человек): цельной черты (1), черты с одним пробелом (2) и черты с двумя пробелами (3).

«Десять крыльев» 
Комментарии к книге перемен известны как «Десять крыльев» (十翼, Ши и):

 彖上傳 «Туань чжуань» (первый), «Первый комментарий высказываний»
 彖下傳 «Туань чжуань» (второй), «Второй комментарий высказываний»
 象上傳 «Сян чжуань» (первый), «Первый комментарий образов»
 象下傳 «Сян чжуань» (второй), «Второй комментарий образов»
 繫辭上傳 «Сицы чжуань» (первый), «Первый комментарий афоризмов»
 繫辭下傳 «Сицы чжуань» (второй), «Второй комментарий афоризмов»
 文言傳 «Вэньянь чжуань», «Комментарий знаков и слов»
 序卦傳 «Сюйгуа чжуань», «Комментарий последовательности гексаграмм»
 說卦傳 «Шогуа чжуань», «Комментарий объяснения триграмм»
 雜卦傳 «Цзагуа чжуань» «Различные комментарии о гексаграммах»

См. также 
 Древнеафриканское гадание ифа

Примечания

Литература 

 Алексеев В. М. Замечания на книгу-диссертацию Ю. К. Щуцкого Китайская классическая «Книга перемен»  // Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982. С.371-388.
 Агеев Н. Ю. К проблеме возникновения календарных истолкований И цзина // Общество и государство в Китае. XXXII научная конференция. М., 2002.
 Агеев Н. Ю. И цзин и календарь в творчестве ханьских ученых // Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция / Институт востоковедения РАН. — М., 2009. С.434-449.- ISBN 978-5-02-036391-5 (в обл.)
 Аппенянский А. И. И цзин консультирование. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002.-583 с.
 Давыдов С. Д. О порядке гексаграмм в «Книге перемен». // XIX НК ОГК. М., 1988.
 Зинин С. В. «И цзин» как памятник китайской литературы. // Петербургское востоковедение. 1993. Вып.3.
 Емельянов С. С. О реконструкции пространственной композиции гексаграмм. // XX НК ОГК. М., 1989.
 Еремеев В. Е. Арифмосемиотика «Книги перемен».— М.: Компания Спутник+, 2001. 152 с.
 И цзин. «Книга Перемен» и её канонические комментарии / Перев. с кит.,предисл. и примеч. В. М. Яковлева. — М.: Янус-К, 1998. — 267 с.
 Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен». 2-е изд., испр. и доп.— М.: Ладомир, 2005. 600 с.
 Еремеев В. Е. «Книга перемен» и семантическое кодирование // Вопросы философии. 2007. № 5. С. 112—121.
 Карапетьянц А. М. К проблеме структуры «И цзина» // XIV научная конференция. Общество и государство в Китае. Ч.1.,М., 1983.
 Карапетьянц А. М. Проблема структуры «Чжоу и» // 24-я научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч.I. М., 1993.
 Кобзев А. И. Учение о символах и цифрах в китайской классической философии. — М.: Наука, 1994.
 
 Крушинский А. А. Логика «И цзина»: Дедукция в древнем Китае. М., ВЛ. 1999. 173 стр.
 Лукьянов А. Е. Дао «Книги перемен». М., 1993.
 Спирин В. С. Четыре вида «тождества» в «Мо-цзы» и типы гексаграмм «И цзина» // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXIV.Ч.1. М., 1991.
 
 Чибисов Т. П. Тай сюань цзин и гексаграммы И цзина // XXVIII научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 2007. С.178-185.
 Чибисов Т. П. Чжоу и система циклических перемен и тетраграммы Тай сюань цзина // Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция / Институт востоковедения РАН. — М., 2009. С.406-419.- ISBN 978-5-02-036391-5 (в обл.)
 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга Перемен»  / Под ред. А. И. Кобзева. 2-е изд.— М.: Наука, 1993.
 Юнг К. Г. О психологии восточных религий и философий. — М.:1994.
 Чжоу Цзунхуа. Дао И-Цзина. Пер. с англ. — К: София, 1996, 1999. ISBN 5-220-00022-5

Ссылки 

 Еремеев В. Е. «Символы и числа Книги Перемен»
 Ole Lukoe «И цзин». Реконструкция — Книга Перемен как Книга Универсалий 
 I Ching  (оригинал на китайском с baidu.com)

Книги по алфавиту
Священные книги
Цикличность в религии
Эзотерические школы
Классические китайские тексты
Конфуцианское Пятикнижие